Маргарита (Маргрете, Маргарет) Датская может означать:
 Маргарет Фредкулла (1080-е—1130), жена короля Нильса Датского
 Маргарита Богемская (1186—1212), также известная как Дагмара Богемская, первая жена Вальдемара II Датского
 Маргарита Померанская (1230—1282), жена Кристофера I Датского
 Маргарита I Датская (1353—1412), королева Дании, Норвегии и Швеции
 Маргарита Датская, королева Шотландии (1456—1486), жена Якова III
 Принцесса Маргрете Датская (1895—1992), жена принца Рене Бурбон-Пармского
 Принцесса Маргарита Шведская (1899—1977), принцесса Датская благодаря браку с Акселем, принцем Датским
 Маргрете II Датская (род. 1940), действующая королева Дании